Дух — початкова рушійна сила, властива всьому живому, а в деяких культурах і неживого. У застосуванні до людства, духом володіє як кожен індивід, так і будь-яка людська спільність або процес, що проходить в ній.
 Дух (філософія) — філософське поняття, часто ототожнюється з нематеріальним початком. Визначення співвідношення духу і матерії часто вважається основним питанням філософії.
 Дух (міфологія) — ангел, демон (занепалий дух, нечистий дух, нелюдську дух).
 Дух — посмертне фантомне відображення (див.: Душа).
 Святий Дух — в християнстві третя іпостась єдиного Бога — Святої Трійці.
 Дух — настрій і стан людини або колективу (дух війни, бойовий дух, дух перемоги); запах або відчуття запаху («не людський дух», «дух простору», «льоховий дух»); історично-тимчасова умовність (дух часу).
 Дух — те ж, що моджахед (див.: Афганські моджахеди).
 Дух — призовник (див.: Дідівщина).

 Дух Володимир Богданович (1993—2022) — український громадський діяч, солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Дух Олег Зіновійович (*1979) — фахівець з історії релігії.
 Дух Ірина Артемівна (*1961) — українська мисткиня, майстер тканих та силяних прикрас з бісеру.